Liste des œuvres de Rubens :

Peinture

Voyage en Italie 1600-1608

Retour à Anvers en 1608

Création de son atelier en 1615

Départ de Van Dyck en Angleterre en 1620

Peintures des dernières années

Divers

Dessin

Estampe

Notes et références 

Cette liste a été obtenue par un bot d'après les données disponibles sur Wikidata par le modèle , puis figées la première fois le .

Rubens